12. Sinfonie steht für:

 12. Sinfonie (Haydn)	
 12. Sinfonie (Mjaskowski)	
 12. Sinfonie (Mozart)
 12. Sinfonie (Schostakowitsch)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien